L'équipe de Malaisie de basketball est la sélection des meilleurs joueurs malaisiens de basket-ball. Elle est placée sous l'égide de la Fédération de Malaisie de basket-ball.

Historique

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours aux Championnats d'Asie des Nations

Effectif actuel

Sélectionneurs successifs

Joueurs marquants

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la Malaysia Basketball Association (MABA)

Malaisie
Basket-ball
Basket-ball en Malaisie